hrabstwo Osage (ang. Osage County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Osage (ang. Osage County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Osage (ang. Osage County) w USA, w stanie Oklahoma